{{Музичний альбом 
|Назва          = Vanity/Nemesis 
|Тип         = студійний альбом 
|Виконавець      = Celtic Frost 
|Обкладинка      = CelticFrost_VanityNemesis.jpg  
|Випущено    = квітень 11, 1990 
|Рік = 1989
|Записаний  = 1989
|Жанр       = Треш-метал|                                                                                        Length      = 46:30 
|Лейбл        = Noise Records 
|Producer    = Roli Mosimann
|Reviews     = *Allmusic   [ link] 
|Попередній  = Cold Lake(1988) 
|This album  = Vanity/Nemesis(1990) 
|Наступний  = Parched With Thirst Am I and Dying(1992) 
|}}«Vanity/Nemesis»'' — альбом гурту Celtic Frost, випущений 1990 року.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Celtic Frost